Robert Vance ist der Name folgender Personen:
 Robert H. Vance (1825–1876), amerikanischer Fotograf
 Robert J. Vance (1854–1902), US-amerikanischer Politiker